Geografia:
 Canaan, terra promesa del poble jueu, corresponent aproximadament a l'actual Israel i els territoris de Gaza i Cisjordània
 Canaan (Maine)
 Canaan (Nova Hampshire)
 Canaan (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 New Canaan, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 North Canaan, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Miscel·lània:
 Canaan (fill de Cam)
 Canaan (anime), sèrie d'anime creada per Kinoko Nasu i Takashi Takeuchi.